Олоне́цкая у́лица — название улиц в различных населённых пунктах России.

 Олонецкая улица — улица в посёлке Азино Советского района Казани.
 Олонецкая улица — улица в Москве.
 Олонецкая улица — улица в Петрозаводске.
 Олонецкая улица — улица в городе Самаре.
 Олонецкая улица — улица в Санкт-Петербурге.

См. также 
 Олонецкий проезд